Ende puede referirse a:

Nombre
 Ende (iluminadora)

Apellido 
 Michael Ende
 Edgar Ende
 Hans am Ende
 Joop van den Ende
 Van der Ende, apellido holandés

Topónimos
Ende (regencia), circunscripción indonesia
Ende (Indonesia), su capital